Арбали — хутор в составе Левокумского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав сельского поселения Турксадский сельсовет.

Варианты названия 
 Арбали (ферма № 2 свх. Турксад),
 Турксад,
 Турксад 2-й.

География 
Хутор расположен в сухих степях в северной части Левокумского района в пределах Прикаспийской низменности, на высоте около 19 метров над уровнем моря. Рельеф местности равнинный, осложнён формами микро- и мезорельефа: буграми, бугорками и западинами, в которых расположены солончаки. Почвенный покров комплексный: распространены светло-каштановые солонцеватые и солончаковые почвы и солонцы (автоморфные)

По автомобильным дорогам расстояние до краевого центра города Ставрополь составляет 330 км, до районного центра села Левокумское — 73 км, до административного центра сельского поселения села Турксад — 26 км.

История 
Основан в 1850 году скотоводами-туркменами, работавшими в имении князя Мусы Аджи. Согласно переписи населения 1926 года в хуторе Арбали проживало 48 человек, из них — 43 великоросса, 5 калмыков. На момент переписи хутор относился к Величаевскому сельсовету Левокумского района Терского округа Северо-Кавказского края.

На 1 марта 1966 года входил в состав территории Приозёрского сельсовета с центром в селе Приозёрское.

Население 

По данным переписи 2002 года 96 % населения — даргинцы.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Левокумского района